John Conway kan syfta på bland andra:

* John Horton Conway (1937–2020), brittisk matematiker
 John Bligh Conway (född 1939), amerikansk matematiker
 John Conway (född 1963), brittisk-svensk astronom